Carum porphyrocoleon är en flockblommig växtart som först beskrevs av Josef Franz Freyn och Paul Ernst Emil Sintenis, och fick sitt nu gällande namn av Jurij Nikolajevitj Voronov och Boris Konstantinovich Schischkin. Carum porphyrocoleon ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
porphyrocoleon